Schloss Mihla steht für:

 Graues Schloss (Mihla)
 Rotes Schloss Mihla